Le mot Guaracha peut signifier plusieurs choses :
 Le Guaracha est un pays imaginaire dans l'univers de la série de bande dessinée : Spirou et Fantasio.
 La guaracha est un genre de musique cubain.